Visa har flere betydninger:
 Visa – dokument.
 Visa (navn)
 VISA – et internationale kreditkort.